Микола́ївка () — село Совєтського району Автономної Республіки Крим. Розташоване в центрі району.